České a slovenské příjmení Žiška (ženská forma: Žišková) patří následujícím osobnostem:
 Dušan Žiška (1949–2002) –  slovenský hokejista
 Ján Žiška (* 1971) – slovenský veslař
 Marie Žišková (* 1951) – česká právnička
 Pavol Žiška (1879–1947) – slovenský a československý římskokatolický kněz

Podobně znějící příjmení 
 Žižka

Reference

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení